Ellison ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Ellison (* 1958), britischer Ruderer
 Andrew Ellison (1812– ~1860), US-amerikanischer Politiker

 Brady Ellison (* 1988), US-amerikanischer Bogenschütze
 Caroline Ellison (* 1994), US-amerikanische Unternehmerin
 Daniel Ellison (1886–1960), US-amerikanischer Politiker
 David Ellison (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent und Unternehmer
 Edwin Homer Ellison (1918–1970), US-amerikanischer Chirurg (Zollinger-Ellison-Syndrom)
 Elisabeth Ellison-Kramer (* 1964), österreichische Botschafterin
 Fred P. Ellison (1922–2014), US-amerikanischer Schriftsteller
 George Edwin Ellison (1878–1918), letzter britischer Soldat, der im Ersten Weltkrieg starb
 Gerald Ellison (1910–1992), britischer Bischof
 Harlan Ellison (1934–2018), US-amerikanischer Autor

 Jennifer Ellison (* 1983), britische Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin, Glamour-Model
 Keith Ellison (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Larry Ellison (* 1944), US-amerikanischer Unternehmer
 Lillian Ellison (1923–2007), US-amerikanische Wrestlerin
 Lorraine Ellison (1931–1983), US-amerikanische Soulsängerin
 Matt Ellison (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Megan Ellison (* 1986), US-amerikanische Filmproduzentin
 Otto Ellison von Nidlef (1868–1947), Generalmajor der Österreichisch-Ungarischen Armee
 Pervis Ellison (* 1967), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ralph Ellison (1914–1994), US-amerikanischer Autor
 Riki Ellison (* 1960), neuseeländischer American-Football-Spieler
 Robert Patrick Ellison (* 1942), irischer Bischof von Banjul in Gambia
 Steven Ellison (* 1983), bürgerlicher Name von Flying Lotus, US-amerikanischer DJ und Musikproduzent
 Ulrich Ellison (* 1980), US-amerikanischer Musiker
 William John Ellison (1943–2022), britischer Mathematiker
 William Ellison-Macartney (1852–1924), britischer Politiker, Gouverneur von Tasmanien und Western Australia

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ellison (Alabama), im Marengo County – nicht mehr existent
 Ellison (Arkansas), im Jefferson County
 Ellison (Illinois), im Warren County – nicht mehr existent
 Ellison (Indiana), im Allen County
 Ellison (Nebraska), im Saline County – nicht mehr existent
 Ellison (Nevada), im Humboldt County
 Ellison (Utah), im Davis County
 Ellison (West Virginia), im Summers County
 Ellison Bay, CDP im Door County, Wisconsin
 Ellison Crossroads (Alabama)

Siehe auch:
 Allison
 Ellison Ridge
 Elision, das Weglassen eines oder mehrerer meist unbetonter Laute.